Pengornithidae — семейство ранних энанциорнисовых птиц, обитавших в меловую эпоху на территории современного Китая. Образцы этих животных были найдены в формациях  (провинция Ляонин) и  (провинция Хэбэй), которые датируются готеривским — аптским веками ( назад).

Описание 
Pengornithidae были примитивными энанциорнисовыми птицами. У них были крепкие ноги и множество мелких зубов в челюстях. Их скелетная анатомия характеризовалась крючковидными акромионами лопатки и пигостлем — коротким и закруглённым, а не длинным и лезвиеобразным, как у других энанциорнисовых. В то время, как у прочих энанциорнисовых птиц было четыре длинных, загнутых назад отростка на грудине, у представителей семейства Pengornithidae их было два.

Экология 
Уникальный, округлый пигостиль и длинные, жесткие хвостовые перья делали хвосты представителей этого семейства похожими на хвосты дятлов. Ноги у Pengornithidae также были хорошо приспособлены для захвата ветвей. Эти особенности указывают на то, что, возможно, Pengornithidae были искусными древолазами — не такими умелыми, как современные птицы, но более умелыми, чем прочие энанциорнисы.

Систематика 
Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа, выполненного командой китайских учёных под руководством Ху Ханя в 2014 году.

Следующая кладограмма отражает результаты анализа, проведённого группой учёных под руководством Ванга Ху в 2015 году, обновлённого из предыдущего набора данных Цзинмэй О`Коннор.

См. также 
 Yuanchuavis kompsosoura
 Список энанциорнисовых птиц

Примечания 

Энанциорнисовые птицы
†
Птицы мелового периода